Les Cancéropôles sont sept organismes créés en France dans le cadre du Plan Cancer 2003-2007, dans le but de structurer et coordonner la recherche et les soins en cancérologie : 

 Cancéropôle Est
 Cancéropôle Île-de-France
 Cancéropôle Grand Ouest
 Cancéropôle Grand Sud-Ouest
 Cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA)
 Cancéropôle PACA
 Cancéropôle Nord-Ouest

La carte des sept cancéropôles de France métropolitaine est présentée dans le document joint.

Notes et références

Voir aussi 
 Cancéropôle de Toulouse

Entité interrégionale en France